A National Football League 1999-es szezonja a 80. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XXXIV zárta, amelyet a St. Louis Rams a Tennessee Titans ellen nyert meg.

A Tennessee Oilers megváltoztatta a nevét Tennessee Titans elnevezésre. A Cleveland Browns visszatért a ligába, utoljára az 1995-ös szezonban szerepelt. Az AFC Central divízióban kapott helyet. A Browns visszatérésével a csapatok száma 31-re emelkedett.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás

Jegyzetek

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl